Membraan
Vacht
Bas van der Vlies, SGP-leider 1986-2010
zwemvlies
Film (laag)